Первый подтвержденный случай пандемии COVID-19 на территории Гонконга был обнаружен 23 января 2020 года.

2021 
 24 марта Гонконг приостановил вакцинацию препаратом Pfizer после того, как медики обнаружили дефекты упаковки одной из партий .

2022 
26 февраля органы здравоохранения Гонконга сообщили о новых методах тестирования, поскольку вспышку в городе стало труднее контролировать .

Нехватки 
В связи с дефицитом некоторых предметов домашнего обихода из-за панической покупки отделение «Mong Kok» супермаркета «Welcome» было ограблено, а вооруженные банды похитили 50 пакетов (600 рулонов) туалетной бумаги..

Профилактика 
Правительство Гонконга рекомендовал носить хирургические маски во время пребывания в общественном транспорте или в людных местах .

Влияние

См. также 
 Распространение COVID-19 в Китае

Примечания

Ссылки 
  
 [https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html Together, We Fight the Virus! 
 Центр здравоохранения  

Гонконг
Пандемия COVID-19 в Китае